Schnelles Geld steht für:
 Polizeiruf 110: Schnelles Geld, deutscher Kriminalfilm von 1983 aus der Reihe Polizeiruf 110
 Schnelles Geld (2002), spanischer Filmthriller von Jordan Alan (Originaltitel: The Gentleman Bandit, auch Gentleman B.)
 Schnelles Geld (2005), österreichischer Dokumentarfilm von Sabine Derflinger
 Ein Fall für zwei – Schnelles Geld, Folge 177 der Krimireihe Ein Fall für zwei aus dem Jahr 2000, siehe Ein Fall für zwei #Episoden mit Rechtsanwalt Dr. Voss und Matula
 Folge 53 der US-amerikanischen Krimiserie Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen aus dem Jahr 2005 (Originaltitel: Start-Up), siehe Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen/Episodenliste #Staffel 3

Siehe auch:
 Das schnelle Geld
 Schnelles-Geld-Briefe